«ГКЛС Надажин» () или ГЛКС — польский футбольный клуб из деревни Надажин, выступающий в Окружной лиге в группе «Варшава».

Сезоны

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы, основанные в 1952 году
Футбольные клубы Польши
Спорт в Мазовецком воеводстве